La Suomen Cup (in italiano Coppa di Finlandia) è la coppa nazionale di calcio finlandese, assegnata dalla Federazione calcistica finlandese. È il secondo torneo del campionato finlandese di calcio per importanza dopo la Veikkausliiga. La squadra più titolata è l'HJK Helsinki, vincitore di 13 edizioni del torneo. Il Reipas Lahti è l'unica squadra ad aver vinto cinque edizioni consecutivamente (dal 1972 al 1977).

Albo d'oro

Statistiche

Vittorie per squadra

Note

Collegamenti esterni